Brnik je lahko:

 Spodnji Brnik, naselje v občini Cerklje na Gorenjskem
 Zgornji Brnik, naselje v občini Cerklje na Gorenjskem
 Letališče Brnik, neuradno ime za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana v bližini naselja Spodnji Brnik

Naselja v Sloveniji